Все́волод Влади́мирович Нерозна́к (12 февраля 1972, Москва) — российский журналист, теле- и радиоведущий. Бывший генеральный директор радиостанции «Русская служба новостей».

Сын Владимира Петровича Нерознака, директора Центра языков и культуры северной Евразии Московского государственного лингвистического университета.

Биография 
Окончил отделение политологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). До 1995 года, будучи студентом, работал ведущим информационных выпусков на «Радио 101».

С 1995 по 2004 год — редактор «Русского Радио», «Русской службы новостей». С октября 2004 года некоторое время работал на канале «Доброе утро, Россия!».

С 2005 по 2007 год — ведущий утренних и ночных выпусков «Новостей» на «Первом канале».

С апреля 2007 года по сентябрь 2008 года — заместитель генерального директора и главный редактор «Русской службы новостей». В сентябре 2008 года назначен генеральным директором радиостанции «Русская служба новостей».

Позже — ведущий выпусков новостей радиостанции «Вести FM» и Национальной службы новостей (новостная служба радиостанции «Наше радио»). С 2022 года — ведущий новостей на канале ОТР.

Примечания

Ссылки 
 Всеволод Нерознак на сайте Медиаатлас 
 Всеволод Нерознак на сайте Вести FM

Главные редакторы России
Журналисты Первого канала
Телеведущие Первого канала
Выпускники Московского лингвистического университета